Burgstall Hirschstein steht für:

 Burgstall Hirschstein (Fürstenzell), Landkreis Passau, Bayern
 Burgstall Hirschstein (Hohenfels), Landkreis Neumarkt, Bayern